Nell Hopman e Harry Hopman hanno battuto in finale May Blick e Abel Kay 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Nell Hopman /  Harry Hopman (Campioni)
 Joan Hartigan /  Gar Moon (semifinali)

 Joan Walters /  Don Turnbull (primo turno)
 Gwen Griffiths /  Len Schwartz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1936